

Lokalizacje

Niemcy 
 Saaldorf – dzielnica Bad Lobenstein
 Saaldorf-Surheim – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Berchtesgadener Land